Alvarães pode ser:

 Alvarães - município no estado do Amazonas, Brasil;
 Alvarães - freguesia no concelho de Viana do Castelo, Portugal.

Desambiguação